Viggianello ist der Name zweier Orte:

 Gemeinde Viggianello in der italienischen Region Basilicata, siehe Viggianello (Basilikata)
 Gemeinde Viggianello im französischen Département Corse-du-Sud, siehe Viggianello (Korsika)